Rombaldoni ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Rombaldoni (* 1992), italienischer Schachspieler
 Denis Rombaldoni (* 1989), italienischer Schachspieler
 Rodolfo Rombaldoni (* 1976), italienischer Basketballspieler